Kilgore kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Kilgore (Nebraska)
Kilgore (Texas)